

Codici 
 CHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chinhae (Corea del Sud)
 chf – codice ISO 639-3 della lingua chontal tabasco
 CHF – codice valutario ISO 4217 del Franco svizzero, valuta della Svizzera

Religione 
 C.H.F. – Suore della Sacra Famiglia di Thrissur
 C.H.F. – Suore della Santa Fede